Kirlgraben ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Kirlgraben (Breitenbach), rechter Zufluss des Breitenbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Kirlgraben (Kainach), rechter Zufluss der Kainach im Bezirk Voitsberg, Steiermark